А́льваро Гонса́лес:
 Гонсалес, Альваро Рафаэль (род. 1984) — уругвайский футболист.
 Гонсалес, Альваро Фабиан (род. 1973) — уругвайский футболист.
 Гонсалес Соберон, Альваро (род. 1990) — испанский футболист.